Alaus is een geslacht van kevers uit de familie  
kniptorren (Elateridae).
Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1829 door Eschscholtz.

Soorten 
Het geslacht omvat de volgende soorten:
 Alaus acontias Candèze, 1882
 Alaus albertisi Candèze
 Alaus alpestris Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus alternans Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus anguis Candèze, 1865
 Alaus angularis Candèze
 Alaus angulicollis Schwarz, 1902
 Alaus angusticollis Schwarz
 Alaus appendiculatus (Herbst)
 Alaus archboldi Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus arfakianus Gestro
 Alaus aspersus Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus bakeri Fleutiaux, 1940
 Alaus basalis Schauf
 Alaus bicornutus Heller
 Alaus bituberosus Fairmaire, 1881
 Alaus borelii Candèze
 Alaus brevipennis Candèze, 1875
 Alaus breviplicatus Fairmaire, 1883
 Alaus bubonius Candèze, 1900
 Alaus caffer Boheman, 1851
 Alaus calcaripilosus Casari, 1996
 Alaus caprimulgus Candèze
 Alaus carinulatus Van Zwaluwenburg, 1940
 Alaus cerastes Candèze, 1865
 Alaus cheesmanae Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus cinnamomeus Casari, 2003
 Alaus colffsi Candèze, 1882
 Alaus constrictus Schwarz, 1902
 Alaus corniger Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus cornutus Gahan
 Alaus costulicollis Fairmaire, 1878
 Alaus crassus Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus cretatus Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus cristatus Candèze, 1874
 Alaus debyi Candèze
 Alaus detritus Candèze, 1857
 Alaus dohertyi Fleutiaux, 1940
 Alaus doriae Gestro
 Alaus engelhardi Candèze
 Alaus farinosus (Montrouzier, 1860)
 Alaus farinulentus Fleutiaux, 1934
 Alaus ferrugineus Fleutiaux
 Alaus figuratus Candèze
 Alaus foersteri Schwarz
 Alaus furvus Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus gibberosus Schwarz, 1893
 Alaus gracilis Candèze, 1897
 Alaus haje Candèze, 1874
 Alaus humeralis Heller, 1934
 Alaus hurria Candèze, 1882
 Alaus hybris Candèze, 1900
 Alaus infumatus Candèze
 Alaus inusitatus Van Zwaluwenburg, 1940
 Alaus keili Candèze
 Alaus lactellus Candèze
 Alaus lansbergei Candèze, 1882
 Alaus laportei Candèze, 1882
 Alaus latipennis Casari, 2003
 Alaus lophura Candèze, 1865
 Alaus lusciosus (Hope, 1832)
 Alaus maculosus Candèze
 Alaus melanops LeConte, 1863
 Alaus modigliani Candèze, 1892
 Alaus moerens Germar, 1840
 Alaus montanus Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus montraveli (Montrouzier, 1860)
 Alaus morphnus Candèze, 1900
 Alaus mustivatus Candèze, 1865
 Alaus myops (Fabricius, 1801)
 Alaus nanus Candèze
 Alaus niger Van Zwaluwenburg, 1948
 Alaus nigrobasalis Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus ninguidus Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus nobilis Salle, 1855
 Alaus obliquus Candèze
 Alaus oculatus (Linnaeus, 1756)
 Alaus oreas Candèze, 1882
 Alaus pantherinus Candèze, 1882
 Alaus patricius (Candèze, 1857)
 Alaus platteuwi Candèze
 Alaus plebejus Candèze, 1874
 Alaus proximus Fleutiaux, 1940
 Alaus quadrivittatus (Candèze, 1897)
 Alaus rectangularis Schwarz
 Alaus regalis Candèze, 1865
 Alaus ritsemae Candèze
 Alaus rosenbergi Candèze
 Alaus samoensis Van Zwaluwenburg, 1928
 Alaus schwarzi Fleutiaux
 Alaus scops Candèze
 Alaus sericeus Casari, 2003
 Alaus similis Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus spinifer Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus staudingeri Candèze, 1900
 Alaus striatus Candèze, 1900
 Alaus strix Candèze, 1893
 Alaus sulaensis Candèze, 1897
 Alaus sulcicollis Schwarz, 1902
 Alaus sumatraensis Fleutiaux, 1940
 Alaus tavuvu Van Zwaluwenburg, 1934
 Alaus thoracopunctatus Casari, 2003
 Alaus timoriensis Candèze
 Alaus toxopei Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus tricolor (Olivier, 1790)
 Alaus tuberculatus (Montrouzier, 1855)
 Alaus umbonatus Van Zwaluwenburg, 1963
 Alaus unicus (Fleutiaux, 1910)
 Alaus velentinus Candèze, 1880
 Alaus velutinus Candèze
 Alaus veracruzanus Casari, 1996
 Alaus vollenhoveni Candèze, 1865
 Alaus wallandi Candèze
 Alaus zunianus Casey, 1893